François Hesnault (1956-) pilote automobile français :
 Jean Hesnault (1611-1682), poète libertin français.

Patronyme français